Sperrlinie steht für:
 eine Beugefalte im Handteller, siehe Vierfingerfurche
 eine Fahrbahnmarkierung, siehe Fahrstreifenbegrenzung